Karolina Söör era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare.

Amanda Carreras ha battuto in finale 6–0, 6–0 Rebeca Molero.

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Tennis agli Island Games 2011